Polgári Konzervatív Párt (Csehország), cseh párt, Polgári Demokrata Pártból kivált politikusok alapították.
Polgári Konzervatív Párt (Magyarország), magyar politikai párt.
 Polgári Konzervatív Párt (Szlovákia), szlovák politikai párt.